

Toponymes 
 Berteaucourt-lès-Thennes est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Berteaucourt-les-Dames est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Abbaye 

 L'Abbaye Notre-Dame de Berteaucourt-les-Dames était une abbaye bénédictine de femmes située à Berteaucourt-les-Dames dans la Somme en Picardie.

Homonymie de toponyme